Ågerup Sogn ist der Name mehrerer Kirchspielsgemeinden () in Dänemark:

 Ågerup Sogn (Holbæk Kommune)
 Ågerup Sogn (Roskilde Kommune)